Rapetto – cognome italiano
 Umberto Rapetto – generale italiano